Carl Herrmann-Debroux, was burgemeester van de Brusselse gemeente Oudergem. Naar hem werden verschillende zaken in de gemeente vernoemd:
Herrmann-Debroux (metrostation), een metrostation in Oudergem
Herrmann-Debrouxviaduct, een viaduct in Oudergem
Herrmann-Debrouxlaan, parallel met het viaduct in Oudergem
Tram- en bushalte Herrmann-Debroux bij het gelijknamige metrostation